Montbard (berg), een berg (530 m) in het Franse departement Ardèche
Montbard (gemeente), stad en gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Arrondissement Montbard, een arrondissement van het Franse departement Côte-d'Or
Kanton Montbard, een kanton van het Franse departement Côte-d'Or